Чемпионат России по хоккею с мячом 2013/2014 — 22-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2013/2014 .

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

Первый этап. На первом этапе, с 8 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года, команды играют в двухкруговом турнире с разъездами (по одному матчу на своём поле и на поле соперника).

Второй этап. К соревнованиям второго этапа допускаются команды, занявшие с 1-12 места на первом этапе, которые далее по системе плей-офф определяют призёров чемпионата. Команды, занявшие места с 1 по 4, начинают играть с 1/4 финала. Команды, занявшие места с 5 по 12, начинают с 1/8 финала.

Игры 1/8 финала и 1/4 финала состоят из трёх матчей (до двух побед), первая на поле команды, занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и, в случае необходимости третья, на поле команды, занявшей место выше. Итоговые места команд, проигравших в 1/8 финала, определяются с учётом мест, занятых командами на первом этапе соревнований: команда, занявшая наиболее высокое место на первом этапе, занимает 9 место и т. д. Команды, проигравшие в 1/4 финала, аналогично занимают места с 5 по 8. Игры 1/8 финала проводятся 4 и 7 марта (дополнительная игра — 8 марта), а игры 1/4 финала 11 и 14 марта (дополнительная игра — 15 марта).

Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит на своём поле, а третью и, в случае необходимости четвёртую, на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 18—19, 22—23 и 25 марта.

Чемпион России определяется в одной финальной игре. Финал — 30 марта 2014 года.

Место финальной игры определил Комитет по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России на конкурсной основе. Им стал Ледовый дворец «Крылатское» в Москве.

Участники 
В Суперлиге чемпионата страны по хоккею с мячом 2013/2014 принимают участие 13 команд, хотя первоначально планировалось участие 15 команд. Клуб «Саяны-Хакасия» и победитель первенства в Высшей лиге сезона 2012/13 сыктывкарский «Строитель» отказались от участия в играх Суперлиги.

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Результаты чемпионата

Плей-офф 

Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам серии матчей (за исключением финала).

Список 22-х лучших игроков сезона 

Федерация хоккея с мячом России утвердила список лучших игроков завершившегося чемпионата страны, в который вошли 22 хоккеиста:

Вратари:

1. Роман Черных («Енисей»)

2. Денис Рысев («Байкал-Энергия»)

Защитники:

1. Павел Булатов («Динамо-Москва»)

2. Юрий Викулин («Енисей»)

3. Пётр Захаров («Зоркий»)

4. Сергей Калинин («Динамо-Казань»)

5. Михаил Прокопьев («Енисей»)

6. Артем Ахметзянов («Енисей»)

Полузащитники:

1. Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»)

2. Алан Джусоев («Енисей»)

3. Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)

4. Ишкельдин Максим («Зоркий»)

5. Михаил Свешников («Динамо-Москва»)

6. Сергей Шабуров («Динамо-Казань»)

7. Евгений Дергаев («Водник»)

8. Александр Егорычев («Байкал-Энергия»)

Нападающие:

1. Сергей Ломанов («Енисей»)

2. Артём Бондаренко («Енисей»)

3. Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»)

4. Алексей Доровских («Зоркий»)

5. Павел Рязанцев («Динамо-Москва»)

6. Игорь Ларионов («Родина»).

Лучшие игроки по линиям

Вратарь — Роман Черных («Енисей»)

Защитник — Павел Булатов («Динамо-Москва»)

Полузащитник — Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»)

Нападающий — Сергей Ломанов («Енисей»)

Индивидуальные награды ФХМР 

Также был утвержден список лучших игроков и тренеров, удостоенных индивидуальных наград ФХМР по итогам завершившегося сезона 2013/14.

Самый ценный игрок сезона — Сергей Ломанов («Енисей»)

Самый ценный игрок плей-офф и игрок-джентльмен — Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)

Лучший новичок — Иван Шевцов («Енисей»)

Тренер клуба-чемпиона — Андрей Пашкин («Енисей»)

Лучший бомбардир и лучший снайпер — Алексей Доровских («Зоркий») — 80 очков по системе «гол+пас», 60 голов

Высшая лига 

Соревнования прошли с 9 ноября 2013 по 10 марта 2014 года. 26 команд были разделены на четыре группы.

Первая группа

Вторая группа

Третья группа 
Турнир проходил в два этапа. На первом этапе 5 команд играли между собой в 4 круга. После первого этапа из турнира выбыла слабейшая команда «Байкал-Энергия»-2 (Иркутск), и оставшиеся команды на втором этапе разыграли между собой первое место. Очки, набранные в играх на первом и втором этапе, суммировались. В таблице результаты второго этапа выделены.

Четвертая группа 

 
Примечание: Выделены матчи 3 и 4 круга

Финальный турнир 
В финале, прошедшем в Мурманске с 3 по 10 марта 2014 года, участвовали по две лучшие команды из первой группы и по одной команде из второй, третьей и четвертой групп. Победитель турнира «Мурман» (Мурманск) завоевал право выступать в высшей лиге в следующем сезоне.

См. также 
 Кубок России по хоккею с мячом 2013

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата
 Чемпионат России среди команд Суперлиги 2013—2014. Федерация хоккея с мячом России. Турнирная таблица

2014